Konrad ist:

 ein Personenname (Vorname und Familienname), siehe Konrad und Liste der Herrscher namens Konrad
 der Name dreier Operationen, mit denen Budapest um die Jahreswende 1944/45 entsetzt werden sollte, siehe hier
 Eisenerzbergwerk Konrad, ehemaliges Bergwerk auf Eisenerz in Salzgitter
 Schacht Konrad, Endlager für schwachradioaktive Abfallstoffe (ehemaliges Eisenerzbergwerk) in Salzgitter
 Armer Konrad (auch Armer Kunz), württembergische Bewegung von Aufständischen im 16. Jahrhundert
 Der arme Kunrad, Gedicht aus dem Jahre 1888 von Heinrich von Reder
 Konr@d, eine von 1997 bis 1999 erschienene Zeitschrift

Siehe auch:
 St. Konrad
 Conrad (Begriffsklärung), Conrath, Conradt, Konrath, Konrád
 Konradin
 Konrading
 Kunrath
 Khunrath